Okręty US Navy o nazwie USS  "Nausett":

Pierwszy "Nausett" był jednowieżowym monitorem o małym zanurzeniu, który był w służbie przez krótki czas w 1865 i przez kolejne 20 lat był w rezerwie.
Drugi "Nausett" (YT-35) nosił wcześniej nazwę "Carl R. Gray" (No. 2671). Nazwę zmieniono 24 listopada 1920. Okręt pod nową nazwą służył do 1933.
Trzeci "Nausett" (IX-190) był pomocniczym tankowcem, który był w służbie w 1945.
Czwarty "Nausett" (ACM-15) był stawiaczem min budowanym z myślą o US Army. Został przekazany US Navy w marcu 1951, ale nigdy nie wszedł oficjalnie do służby. Został sprzedany w 1961.

Nausett